Elvis Borsoi (1970) – sportivo italiano
 Gino Borsoi (1974) – ex pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano
 Luigi Borsoi  (1930-1957) – cestista italiano